Николай Петрович Епанчин ( — , Санкт-Петербург) — русский адмирал (1856), участник Наваринского сражения, из дворянского рода Епанчиных.

Биография 
Брат Ивана Петровича, родился 6 декабря 1787 года.

В службу вступил в 1802 году. По окончании Морского кадетского корпуса 6 апреля 1805 года был произведён в мичманы. С тех пор и до 1842 года, в течение 37 лет, служил на море.

В 1811 году командовал транспортом «Эйшхкейт» в Свеаборге. Командуя 18-пушечным шлюпом «Тизьба» (1812) и 14-пушечной гребной яхтой «Роченсальмия» (1814), занимал брандвахтенный пост в Свеаборге.

В 1815 году, командуя 8-пушечным галетом «Эхо», а в 1816—1820 годах — 8-пушечным галетом «Аглая», совершал практические плавания в Финском заливе. В 1824 году командовал брандвахтенным 18-пушечным шлюпом «Пирам» в Архангельске.

В 1827 году, командуя 44-пушечным фрегатом «Елена», принял участие в Наваринском сражении. Войдя в бухту, Епанчин занял своё место в самый горячий момент боя, посреди порохового дыма, под градом ядер и гранат, сыпавшихся на суда с береговых батарей и с турецко-египетской эскадры. За Наваринское сражение Епанчин получил орден Св. Владимира 4-й степени с бантом.

В августе 1828 года награждён табакеркой с алмазными украшениями за содействие президенту Греции при прекращении чумы — фрегат Епанчина обеспечил морской карантин греческого побережья. Удачное исполнение этого поручения обратило на себя особое внимание императора Николая I.

«Государь, особенно доволен поведением капитан-лейтенанта Епанчина относительноно графа Каподистрии во время свирепствования чумы на островах Идра и Спеце; услуги, оказанные им Греции, в лице её постоянного президента, и страждущему человечеству, заслуживают особенного Монаршего благоволения»

В 1830 году награждён орденом Св. Георгия 4-й степени № 4513 за 18 морских кампаний. В 1833—1835 годах командовал 84-пушечным кораблём «Императрица Александра» (в 1833 и 1836 годах в составе эскадр находился в практических плаваниях в Балтийском море и Финском заливе; в июле-сентябре 1835 года в составе эскадры вице-адмирала П. И. Рикорда доставил Гвардейский корпус из Кронштадта в Данциг и обратно; 3 июля 1836 года на Кронштадском рейде принял участие в церемонии встречи на Балтийском флоте ботика Петра I). 

В 1837 году Епанчин был произведён в контр-адмиралы, через два года назначен командиром 3-й бригады 3-й флотской дивизии, а в 1842 году — капитаном над Кронштадтским портом и награждён орденом Св. Станислава 1-й степени. С этого времени он оставил службу на море и посвятил себя административным занятиям, сначала по управлению делами Кронштадтского порта, а потом в качестве директора Кораблестроительного департамента Морского министерства. С 1844 года — председатель Комитета Флотской библиотеки Морского собрания Кронштадта. В 1858 году, по решению Епанчина, библиотека переведена из дома Миниха в здание Морского собрания. При нём хранилище стало пополняться периодическими изданиями, был создан каталог, открыт музей и читальный зал.

В 1848 году Епанчин был произведён в вице-адмиралы, а 6 декабря 1854 года назначен членом Адмиралтейств-совета, где продолжительная боевая служба и знакомство с военно-морской администрацией делали его одним из самых деятельных членов. В 1856 году был произведён в адмиралы.

Умер 26 ноября 1872 года. Отличаясь твёрдым характером, он выказал выдающееся спокойствие и при конце своей долгой жизни. Недели за две до кончины он начал чувствовать слабость, а за четыре дня попросил пригласить лейб-медика Н. Ф. Здекауэра, причём просил ему сказать: «Я был при его рождении, пусть он придёт посмотреть, как я умираю». Здекауэр нашёл, что Епанчин умирает от старости. Тогда Епанчин отказался принимать лекарства, сделал последние распоряжения, озаботился о войсках, которые будут наряжены на погребение его тела, приказал для офицеров приготовить в день похорон обед, а нижним чинам выдать денежные награды (Епанчин имел весьма скромное состояние), обеспечил прислугу и семейства их и сам нарисовал рисунок надгробного памятника на своей могиле. Всё это делалось с полным душевным спокойствием и с явной заботой никого не забыть. В память службы Епанчина во флоте на пожертвованный им капитал содержался один пенсионер в Инвалидном императора Павла I доме для старых матросов.

Награды 
Среди прочих:

 Орден Св. Станислава 1-й степени (1842)
 Орден Св. Анны 1-й степени с императорской короной (1853) 
 Орден Св. Владимира 2-й степени (1858)
 Орден Белого орла (1862)
 Орден Св. Александра Невского (1866)
 Медаль «За турецкую войну» (1829)
 Бронзовая медаль «В память войны 1853—1856» (1856)
 Знак отличия беспорочной службы за LX лет (1868)
 Кавалер французского ордена Святого Людовика (1827)
 Рыцарь британского ордена Бани (1828)
 Офицер золотого креста греческого ордена Спасителя (1835)

Воспоминания современников 
Начальником нашего корабля был капитан 1-го ранга Н. П. Епанчин, отличный моряк, человек молчаливый, отчасти нахмуренный, но прекрасный и очень симпатичный. Он принял нас очень хорошо, и всегда приглашал к своему завтраку. Странный обычай усвоил он себе. Прежде чем приступить к еде, он брал ломтик хлеба, накладывал на него разных закусок, наливал в рюмку водки и, подойдя к борту, выбрасывал всё это в море, приговаривая: «это тебе», т.е. Нептуну. Всё это делалось очень серьёзно и никто из присутствующих не смел улыбаться.

Литература

Примечания 

Николай Петрович
Адмиралы (Российская империя)
Участники Наваринского сражения
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры
Участники Третьей Архипелагской экспедиции‎